Manfred Brüning ist der Name folgender Personen:

* Manfred Brüning (Radsportler) (1939–1964), deutscher Radrennfahrer
 Manfred Brüning (Autor) (* 1944), deutscher Geistlicher und Autor